Димитър Добрев може да се отнася за:
 Добри Добрев (1885 – 1961) – български цирков артист
 Добри Добрев (1898 – 1973) – български живописец
 Добри Добрев (1926) – български композитор, диригент
 Добри Добрев (1926 – 2004), български офицер, генерал-лейтенант
 Добри Добрев (1938) – български актьор
 Добри Добрев (1947) – български архитект, живописец

Вижте също 
 Добре Добрев (1914 – 2018) – български дарител

Източници